Bernie hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Bernie Bickerstaff
Bernie Castro
Bernie Coulson
Bernie Dexter, pin-up
Bernie Dogde
Bernie Ecclestone
Bernie Fryer
Bernie Hamilton
Bernie Harris
Bernie Kopell, actor
Bernie Mac
Bernie Marsden, guitarrista de blues
Bernie McGann, saxofonista
Bernie Nolan, actriz
Bernie Paz
Bernie Sanders, político estadounidense candidato a la presidencia
Bernie Shaw
Bernie Taupin	
Bernie Tormé
Bernie Williams
Bernie Winters
Bernie Worrell
Bernie Wrightson

Además
Bernie (Misuri), localidad estadounidense
Bernie (película)

Nombres masculinos
Nombres femeninos